Nieuwkoop ist der Familienname folgender Personen:

 Bart Nieuwkoop (* 1996), niederländischer Fußballspieler
 Hans van Nieuwkoop (* 1948), niederländischer Organist und Musikpädagoge